A internet cresceu bastante desde sua criação, e seu impacto (e de seu uso contínuo) em seus usuários é evidenciado com facilidade, sendo objeto de diversos estudos . São muitos os estudiosos que defendem que a internet trás lados positivos, mas muitos outros também que retratam seus lados negativos.

Contexto

Desde 1992, ano em que a internet ultrapassou a marca de 1 milhão de computadores conectados, a rede mundial de computadores veem crescendo ao longo dos anos . Em uma pesquisa realizada em 2012, o crescimento de usuários até o ano de 2010 no mundo foi de 566,4%, alcançando uma marca de 360,985,492 usuários conectados a rede . Diversos estudiosos afirmam que a internet é um ambiente que traz apenas lados positivos, como é o caso do sociólogo Manuel Castells, da Universidade da Califórnia, Estados Unidos, defende em seu livro The Internet Galaxy que se a internet possui algum tipo de impacto nas relações sociais, ela é positiva . Entretanto, diversos outros estudiosos defendem a existência de consequências negativas relacionadas ao ingresso do homem no mundo digital. Para o psicólogo social Robert Kraut, da Universidade de Carnegie Mellon, Estados Unidos a maior parte dos problemas está no uso que as pessoas fazem da internet e o que os indivíduos deixam de fazer para utilizar a rede .

Falta de concentração

TDA-H ou DDA é um distúrbio neurológico que está relacionado com a atenção e hiperatividade . Tal distúrbio era característico da infância, mas agora com a internet, esse cenário mudou. Consultórios psiquiátricos agora atendem a adultos também . As pessoas estão se queixando que antigamente conseguiam fazer as atividades normalmente, mas agora, principalmente aqueles que trabalham na frente do computador, não conseguiam terminar a lista do dia . Terapeutas afirmam que independente do que o indivíduo esteja realizando ou tentando realizar, a pessoa está em um estado de ansiedade que torna impossível se dedicar 100% a alguma atividade  Isto tudo porque o indivíduo está sempre alerta esperando e checando por notificações . Essas checagens estão cada vez mais frequentes na vida das pessoas. Alguns estudos afirmam que a cada interrupção, leva-se 15 minutos para retomar o grau de concentração prévio. E ainda, além da concentração perdida, são checagens tão frequentes, que este ato está se tornando um vício e criando doenças como a síndrome da vibração fantasma, em que a pessoa acha que o dispositivo móvel está vibrando, quando na verdade não está . É comum também uma pessoa abrir a internet para checar rapidamente algo e se deparar que perdeu muito tempo clicando em vários links que a levaram para outros links e assim por diante, enquanto tinha que terminar alguma atividade importante . Nicholas Carr, em sua apresentação sobre o seu livro "The Shallows: What the internet is doing to our brain?" (tradução: O que a internet está fazendo com nosso cérebro? ) fala que quando ele estava no seu computador, ele checava sempre o seu e-mail, clicava em vários links e começava a fazer pesquisas no Google . Ele também fala que costumava ler bastante, porém se deparou com uma situação: Quando ele estava lendo o livro ele não conseguia mais focar completamente nele, como fazia antigamente de forma tão natural, porque queria ficar checando seu e-mail frequentemente como fazia quando estava no seu computador . Ele notou também que não estava somente não conseguindo ler um livro, mas também não estava conseguindo se concentrar em apenas uma atividade por mais de alguns minutos . Essa falta de concentração para realizar alguma atividade está cada vez mais frequente, independente de idade e gênero. As pessoas ficam querendo checar seu Whatsapp, Facebook, Instagram,orkut, e E-mails frequentemente e tudo isto se tornou uma distração tão grande, que muitas empresas proíbem seus funcionários a entrarem em redes sociais durante nos horários de trabalho.

Outros lados negativos
Um outro lado negativo da internet é o tipo de união que as pessoas estão criando umas com as outras. Conectado, mas sozinho?), critica a sociedade ao dizer que as tecnologias estão redefinindo a conexão e comunicação humana de uma forma negativa . Ela afirma que as pessoas estão se acostumando com essa nova forma de estar com as pessoas e ao mesmo tempo estar sozinho . Turkle fala que as pessoas querem estar com aquelas presentes, todavia também querem estar em vários outros lugares . Esse tipo de ideia de conexão humana e a sensação que as pessoas possuem de que na vida real o indivíduo não é ouvido, elas estão esperando mais das tecnologias e menos de uns aos outros . Toda esta "isolação" digital faz com que as pessoas apenas mostrem um parte do que elas realmente são. Em um mundo digital, as pessoas podem demorar para responder, pensar no que responder, corrigir ou deletar o que iria expor e isto fazendo com que a perspectiva que uma pessoa tenha pela outra mude . Além das tecnologias produzirem um âmbito negativo psicologicamente para os seres humanos, elas também causam problemas físicos nos mesmos. Muitas pessoas estão se queixando de dores em dedos, mãos, braços, cabeça e/ou coluna . Algumas dores surgem devido a lesão por esforço repetitivo, que está se tornando tão comum entres as pessoas devido ao uso excessivo de tecnologias . Outras dores acontecem porque os indivíduos passam várias horas seguidas utilizando uma certa tecnologia em uma posição que não é a adequada para o corpo, mas a pessoa mesmo assim continua porque aquela posição mesmo não sendo a certa, deixa a pessoa confortável . Existem também dores nos ouvidos por as pessoas utilizarem muito fones de ouvido e muitas vezes em uma altura maior que o recomendando, prejudicando assim inclusive na audição. E ainda dores nos olhos devido a uso excessivo de aparelhos tecnológicos, pois o olho humano esta acostumado com variações e olhar fixamente por muito tempo para um local faz surgir essas dores .

Outros Lados Positivos

A internet possui vários lados negativos, entretanto os lados positivos são muitos também. Um dos lados positivos é que as pessoas, principalmente os jovens estão utilizando a internet para manter contato com familiares e amigos . Estudos afirmam que 30% dos jovens (entre 18-22 anos) utilizam as redes sociais para manter contato com 90% ou mais pessoas do seu núcleo de indivíduos e que a internet também é utilizada bastante para as pessoas manterem contato com outras que estão em grandes distâncias . A internet está proporcionando cada vez mais um aumento na conectividade global promovendo maiores relações a nível global e proporcionando maior disponibilidade de conhecimento para as pessoas .
Outro lado positivo é em relação ao conhecimento. De acordo com Hal Varian, chefe de economia do Google, o maior impacto que o mundo irá sofrer, é a possibilidade de acesso a todo o conhecimento da humanidade, fazendo com que a população mundial se torne mais provida de conhecimento . Outro impacto são nas instituições de ensino, que de acordo com a pesquisa Pew internet/Elon University, 60% dos entrevistados concordam que em 2020 as universidades farão do aprendizado, um aprendizado híbrido, ou seja, um aprendizado em sala de aula e um aprendizado online .
Um outro lado positivo é em relação à compras online que veem crescendo com o passar do tempo. De acordo com o Global B2C, as vendas por comércio eletrônico obteve um aumento de 20,2%, chegando a U$ 1,5 trilhões no ano de 2014 . A compra online trás um série de vantagens em relação às compras tradicionais. Entre elas estão a conveniência, facilidade, economia de tempo, melhor seleção dos produtos, melhores informações de preços e menores preços .

Referências

Internet